Il doppio del torneo di tennis Nottingham Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Rohan Bopanna e Aisam-ul-Haq Qureshi che hanno battuto in finale Mustafa Ghouse e Josh Goodall 6-3, 7-65.

Teste di serie 

 Lars Burgsmüller /  Harel Levy (semifinali)
 Mustafa Ghouse /  Josh Goodall (finale)

 Rohan Bopanna /  Aisam-ul-Haq Qureshi (Campioni)
 Andrew Coelho /  Adam Feeney (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Nottingham Challenger 2007